Die Saison 1956/57 der mexikanischen Segunda División war die siebte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Gegenüber der vorangegangenen Spielzeit gab es folgende Änderungen: Nicht mehr dabei waren der Aufsteiger CF Monterrey sowie die aus der Liga zurückgezogene Mannschaft des Club Independiente Toluca. Neu hinzugekommen war der wieder aus der ersten Liga abgestiegene Club Deportivo Zamora, dem am Saisonende ebenso unmittelbar die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus gelang, sowie die neu in die Liga aufgenommenen Vereine Club Deportivo Nacional und Refinería Madero.

Der letztjährige Tabellenletzte Club Deportivo Marte wurde im Laufe der Saison wegen Regelverstößen disqualifiziert und seine bis dato absolvierten Spiele annulliert.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1956/57 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1956/57 bei RSSSF

Fußballsaison 1956/57
1956